Прас (Жура) (фр. Pratz) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
 Праска, Прас, діал. залі́зко — елемент побутової техніки для вирівнювання складок і заминів на одягу.